Kabinet har flere betydninger:
Kabinet (regering) – en gruppe af personer af højt placerede medlemmer af en regering.
 Kabinet (Storbritannien) – den britiske regering
Kabinet (computer) – kasse som indeholde nødvendig computer hardware.
Kabinet (dokumenter) – stål eller skab af andet materiale til opbevaring af dokumenter.
Kabinet (møbel) – lukket bogreol.
Kabinet (værelse) – et lille elegant værelse.

Se også 
 Kabinetkort – foto monteret på et stykke karton
Casemodding.